ESB eller esb har flere betydninger:
 Enkelt-sidebåndsmodulation
 Empire State Building
 Enterprise service bus